

Letteratura 
 The Scream – romanzo di Craig Spector e John Skipp del 1988

Musica 
 The Scream – gruppo musicale heavy metal statunitense
 The Scream – album di Siouxsie and the Banshees del 1978
 The Scream – traccia dell'album Native Tongue dei Poison del 1993
 The Scream – traccia del DVD The Most Gigantic Lying Mouth of All Time dei Radiohead del 2004

Pagine correlate 
 Scream